Kaakkoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaakkoluoto (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kaakkoluoto (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar